Delarageaz ist der Familienname folgender Personen:

 Louis-Charles Delarageaz (1837–1906), Schweizer Politiker und Ingenieur
 Louis-Henri Delarageaz (1807–1891), Schweizer Politiker und Landvermesser